2 miejscowości w Polsce: 
 Obrowiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów 
 Obrowiec – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Gogolin